Симпла́ст (от  — вместе +  — образованный, вылепленный), у животных — строение ткани, характеризующееся отсутствием границ между клетками и расположением ядер в сплошной массе цитоплазмы. 

Симпластическое строение характерно для некоторых простейших (инфузорий, фораминифер, многоядерных стадий развития малярийных плазмодиев и др.), зародышей ряда насекомых на ранних стадиях развития, у животных — в поперечно-полосатых мышечных волокнах. 

Симпласт образуется в результате слияния нескольких клеток или деления ядер без последующего цитокинеза. 

У растений симпластом, или синцитием, называют единую систему протопластов клеток, объединяемых в одно целое многочисленными плазмодесмами. Симпласт является одним из путей, обеспечивающих транспорт веществ в растении (симпластический транспорт).

См. также 
 Апопласт
 Плазмодесмы
 Синцитий
 Флоэма

Цитология
Анатомия растений